«Nice for What» — песня, записанная канадским певцом и композитором Дрейком с его пятого студийного альбома Scorpion, вышедшая 6 апреля 2018 года.
Песня дебютировала на позиции № 1 в американском хит-параде Billboard Hot 100, сместив его же Дрейка сингл «God’s Plan» и став пятым чарттоппером певца в США. Она также сразу возглавила британский чарт UK Singles Chart, став его вторым там чарттоппером 2018 года после «God’s Plan».

История 
Песня «Nice for What» получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, многие из них высоко оценивают её вклад в вопросы расширения прав и возможностей женщин.
Хью Макинтайр из журнала «Forbes» считает «отлично построенную» песню «еще одним отличным творением от самого значимого исполнителя в хип-хопе», написав, что «вокальные семплы помогают треку выделяться из большей части остальной его дискографии».
Кевин Лозано из сетевого издания Pitchfork наградил песню званием «Лучший новый трек» («Best New Track»), восхваляя Дрейка за «плавную обработку безупречного производства от продюсера Murda Beatz» и называя песню «фантастическим образцом хип-хоп» и «одним из самых совершенных релизов Дрейка за последнее время».
Крис Девилль из "Stereogum называет песню «большим, нахальным, громким новаторским продуктом Нового Орлеана», описывая её как «чрезвычайную заявку на продолжение коммерческого доминирования».

Коммерческий успех 
В США Дрейк дебютировал на первом месте хит-парада Hot 100 и стал первым в истории исполнителем, кто дважды подряд сразу дебютировал на вершине американского чарта (после предыдущего «God’s Plan»). «Nice for What» стал 30-м синглом в истории журнала Billboard, которому удалось сразу попасть на вершину чарта. Он также стал пятым чарттоппером для Дрейка, включая три, где он был ведущим исполнителем. Песня также стала первой в истории, дебютировавшей в чарте Mainstream R&B/Hip-Hop в лучшей десятке top 10.

Песня «Nice for What» поставила абсолютный рекорд в истории американских хит-парадов журнала Billboard, так как она 4 раза поднималась на первое место чарта, чего ранее не удавалось сделать ни одному синглу в истории. Сначала она дебютировала на № 1 (21 апреля 2018, где четыре недели лидировала подряд), затем повторно взошла на вершину ещё на две недели (2 июня), третий раз подскочила на первое место (23 июня, но лишь на одну неделю) и четвёртый раз на № 1 попала 14 июля (на одну неделю). В сумме трек «Nice for What» пробыл на вершине 8 недель. Последний раз в 2015 году три раза на первое место поднимался хит The Weeknd «Can’t Feel My Face».

Музыкальное видео 
Режиссёром видеоклипа стала Karena Evans. В нём внимание сфокусировано на женщинах, выполняющих различные виды деятельности, включая плавание, танцы, роли моделей и наездниц на лошадях. Он включает в себя выступления следующих гостей (актрис и моделей), в порядке появления: Оливия Уайлд, Misty Copeland, Issa Rae, Рашида Джонс, Jourdan Dunn, Tracee Ellis Ross, Tiffany Haddish, Яра Шахиди, Зои Салдана, Elizabeth and Victoria Lejonhjärta, Letitia Wright, Bria Vinaite, Эмма Робертс, Syd, Мишель Родригес и сам Дрейк. Эванс призналась в своём Инстаграме, что сочла за честь работу над этим видео.

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации 

|-
! scope="row"| Portugal (AFP)
|Gold
|5,000
|-

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2018 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
  (официальное видео)

Синглы 2018 года
Песни 2018 года
Песни Дрейка
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы Cash Money Records
Песни, спродюсированные Murda Beatz
Песни, написанные Дрейком